Side Effects (livro), de Woody Allen, publicado em 1975
 Side Effects (2005), com Katherine Heigl
 Side Effects (2013), com Catherine Zeta-Jones e Jude Law

Desambiguações de artes